Une superstition est une forme de croyance.

Littérature 
 Superstition, un roman de Douglas Preston et Lincoln Child ( Relic, 1995), réédité en 2008 sous le titre Relic ;

Musique 
 Superstition, une chanson de Stevie Wonder sortie en 1972 ;
 Superstition, un album de Siouxsie and the Banshees sorti en 1991.

Cinéma 
 Superstition, un film de Edward Laemmle sorti en 1920 ;
 Superstition, un film d'Allan Dwan sorti en 1922 ;
 , un film de James W. Roberson sorti en 1982 ;
 Superstition, un film de Mix Ryan sorti en 1997 ;
 Superstition, un film de Kenneth Hope sorti en 2001 ;

Télévision 
 Superstition, une série télévisée américaine diffusée entre  et  ;

Bande dessinée 
 Superstitions, une bande dessinée de la série Mélusine.